Czwarty protokół – powieść sensacyjna brytyjskiego pisarza Fredericka Forsytha z 1984 roku
 Czwarty protokół – brytyjski film sensacyjny z 1987 roku będący adaptacją powieści Forsytha